La deuxième saison de Ninja Warrior : Le Parcours des héros, émission française de jeu télévisé, est diffusée du  au  sur TF1. Elle est présentée par Denis Brogniart, Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand. Il n'y a pas eu de vainqueur cette saison mais Thomas Ballet est le candidat qui s'est rapproché le plus de la victoire avec son échec à la Tour des Héros.

Présentation de l'émission 
Le décor de l'émission est un parcours d'obstacles, situé au-dessus de piscines. Le but est de franchir tous les obstacles sans tomber dans l'eau, afin d'enclencher un buzzer situé au bout du parcours, et si possible en un minimum de temps. Contrairement à un jeu du même type comme Wipeout, toute erreur est éliminatoire, et il est impossible de recommencer un obstacle.

 Tout d'abord au début des émissions 1, 2, 3 et 4 se trouve le parcours de qualification avec 5 obstacles qui change à chaque émission. Une nouveauté fait son apparition cette saison : le candidat doit choisir entre 2 épreuves comme  obstacle : l'une fait appel aux bras (force et endurance), l'autre aux jambes (équilibre et agilité). Un par un, les 50 candidats ont pour but de le franchir et d'aller buzzer au bout du parcours. Seuls les 15 meilleurs sont sélectionnés pour la demi-finale.
 La demi-finale est une grande nouveauté dans cette saison. En effet, une fois que les 50 candidats de la soirée sont passés, les 15 meilleurs s'affrontent sur un autre parcours avec les mêmes obstacles à chaque fois, à savoir le Flipper Géant, la Poutre Inversée, l'Échelle d'Hercule, le Chemin de Fer et pour finir la Cheminée de l'Extrême avec le buzzer situé en haut de cette cheminée, à 7 mètres de haut.
 La finale, avec 2 parcours dotés d'épreuves encore plus dures avec sur le premier parcours, les Stèles Inclinées, la Grande Roue, le Half-Pipe, les Marches du Ciel, le Mur, l'Homme-Araignée et enfin l'Ascenseur de l'Extrême et sur le second parcours, le Balancier Infernal, le Pont de Singe, le Poinçonneur, le Barillet, les Poignes de Fer, les Parois de Plomb, le Mur des Titans, le Piège de Cristal, l'Ultime Envol et pour finir, la Tour des Héros.

Pour se qualifier pour la phase suivante, il faut terminer le parcours en un minimum de temps. Au cas où trop peu de candidats ont pu atteindre le buzzer, les candidats sont repêchés par rapport au dernier obstacle franchi, puis au temps. Cependant, pour accéder à la Tour des Héros, il faut impérativement terminer le parcours final, ce qui fait qu'il peut n'y avoir aucun vainqueur sur une saison si personne ne termine ce parcours.

Émissions

Qualifications  : vendredi 23 juin 2017

Premier parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.

Deuxième parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.

Qualifications  : vendredi 30 juin 2017

Premier parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.

Deuxième parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.

Qualifications  : vendredi 7 juillet 2017

Premier parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.

Deuxième parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.

Qualifications  : vendredi 14 juillet 2017

Premier parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.

Deuxième parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.

Finale : vendredi 21 juillet 2017

Premier parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le premier parcours et se qualifiant pour le second.

Deuxième parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé la première partie du deuxième parcours et se qualifiant pour les trois derniers obstacles.

Trois derniers obstacles 

 Légende
  Candidat vainqueur de la compétition.

Audiences 

Légende
Plus hauts chiffres d'audiences.
Plus bas chiffre d'audiences.

Notes et références

Notes

Références 

Jeu télévisé diffusé sur TF1
Émission de télévision produite en France
2017 à la télévision en France
Saison de Ninja Warrior